České příjmení Hošek nosí více různých osobností:

 Bohumil Hošek (1910–1938) – český dozorce finanční stráže a člen Stráže obrany státu (SOS)
 František Hošek (1871–1895) – český sochař
 Jakub Hošek (* 1979) – český malíř a organizátor koncertů současné nezávislé scény
 Jan Hošek – rozcestník
 Jaroslav Hošek (* 1945) – český závodník v autokrosu 
 Jiří Hošek – více různých osob (rozcestník)
 Marián Hošek (* 1950) – lékař a politik, poslanec KDU-ČSL
 Ondřej Hošek (* 1995) – český reprezentant ve vodním slalomu
 Petr Hošek – více osob, viz rozcestník
 Pavel Hošek (* 1973) – religionista a teolog
 Radek Hošek (* 1977) – český podnikatel a manažer, politik hnutí STAN
 Radislav Hošek (1922–2005) – český klasický filolog a překladatel
 Stanislav Hošek (* 1937) – český odborář a politik, poslanec FS za ČSSD
 Václav Hošek (1914–???) – český a československý politik, poslanec KSČ
 Václav Hošek (atlet) (1909–1943) – český atlet a československý olympionik

podobné jméno
 Hošková